Schürenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Wilhelm Schürenberg (1831–1894), deutscher Bauunternehmer, Industrieller und Stadtverordneter
 Lisa Schürenberg (1903–1952), deutsche Kunsthistorikerin
 Siegfried Schürenberg (1900–1993), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Sven Schürenberg (1922–1973), deutscher Fernsehjournalist